Petr Novák – atleta paralimpico ceco
Petr Novák – fondista ceco
Petr Novák – giocatore di football americano ceco
Petr Novák – musicista cecoslovacco
Petr Novák – nuotatore ceco